Клуб Роба Клерка — символический клуб, объединяющий шашистов всего мира, выигравших хотя бы одну партию с классическим контролем времени в официальном очном соревновании у действующего чемпиона мира (сам Роб Клерк обыграл четырёх действовавших чемпионов мира — Харма Вирсму, Яннеса ван дер Вала, Анатолия Гантварга, Алексея Чижова!). Не учитываются результаты сеансов одновременной игры, а также консультационных, тематических и тренировочных турниров и матчей. Шашист, однажды завоевавший звание чемпиона мира по классической версии, выбывает из состава клуба.

История 
Титул чемпиона мира по международным шашкам впервые был разыгран в 1885 году в Амьене, когда в двухкруговом турнире из 16 человек победил Анатоль Дюссо. Последний титул чемпиона мира был разыгран в матче в январе 2022 года в Эйндховене, где свой третий титул выиграл Рул Бомстра. Всего известны 29 чемпионов мира, 18 из них проиграли, как минимум, одну партию с классическим контролем времени.

Состав клуба

Примечания 

Списки шашистов
Символические клубы спортсменов